Walter Dittrich ist der Name folgender Personen:

* Walter Dittrich (Maler) (1881–1976), deutscher Maler
 Walter Dittrich (Ingenieur) (1886–um 1965), deutscher Ingenieur
 Walter Dittrich (Physiker) (* 1935), deutscher Physiker und Hochschullehrer